Amba es un término que puede referirse a:

 AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires o Gran Buenos Aires.
 AMBA, acrónimo en inglés de la Association of MBA (Masters of Business Administration): asociación de másteres en administración de empresas.
 AMBA, Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos.
 AMBA, Asociación Mutual de Barmen y Afines de Argentina.
 AMBA, acrónimo de la especificación Advanced Microcontroller Bus Architecture (arquitectura bus de microcontrolador avanzado), el estándar (de facto) del Bus On-Chip.
 AMBA, Agrupación Marplatense de Buzos Autónomos de Mar del Plata, Argentina.
 AAMBAAA, Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y Artium de Álava.
 Amba, uno de los nombres de la diosa hinduista Durga, la esposa del dios Shiva.
 Amba, producción musical del músico británico Tom Middleton (1971-).
 Ambá, personaje del Majabhárata (texto indio épicorreligioso del siglo III a. C.).
 amba, fenómeno geológico (colina plana con laderas empinadas) en Etiopía, frecuentemente base para fortificaciones y aldeas.
 amba, un encurtido de mango en India, Irak e Israel.
 amba''', una de las tres lenguas utupua en el archipiélago Temotu (Oceanía).